Károly Sándor (1712–1780), Lotaringia és Bar hercege, császári-királyi tábornagy, Németalföld osztrák császári főkormányzója és főkapitánya
 Károly Sándor württembergi herceg (1684–1737), császári hadvezér, 1733-1737 között Württemberg uralkodója
 Károly Sándor (1894–1964) író, újságíró
 Károly Sándor (1920–1994) nyelvész, nyelvtörténész
 Károly Sándor (Hosszú) (1948–2000) szobrász, kovácsművész

Hasonló névvel lásd még
 Károlyi Sándor (egyértelműsítő lap)